Иродиа́да:

 Иродиада — внучка Ирода Великого от его сына Аристобула.
 «Иродиада» — повесть Гюстава Флобера.
 «Иродиада» — опера Жюля Массне.
 «Иродиада» — французский немой фильм 1909 года, режиссёр — Викторен Жассе.